Агиос Николаос (, гръцкото звучене на Свети Никола) е наименование на редица географски обекти в Гърция и Република Кипър.

Гърция 
 Агиос Николаос (Крит) – пристанищен град на остров Крит;
 Агиос Николаос – село в дем Ситония, ном Халкидики;
 Агиос Николаос – село в югоизточната част на остров Корфу;
 Агиос Николаос – село на остров Закинтос;
 Агиос Николаос – село в дем Лефктро, ном Месения;
 Агиос Николаос – село в ном Лакония;
 Агиос Николаос – село на п-в Метана в Пелопонес;
 Агиос Николаос – изискан градски район на Глифада, Атина;

Кипър 
 Агиос Николаос – село край град Фамагуста;
 Агиос Николаос – село край Никозия;
 Агиос Николаос – село край град Пафос;